Шишацкий:

Персоналии 
 Шишацкий, Андрей Владимирович (род. 1965) — украинский государственный деятель.
 Шишацкий, Варлаам (1750—1821) — церковный и общественный деятель Российской империи.
 Шишацкий, Григорий Степанович (в монашестве Варлаам; 1750—1820) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский и Витебский.

Двойные фамилии 
 Шишацкий-Иллич, Александр Васильевич (1828—1859) — украинский поэт, писатель и этнограф.

Топонимы 
 Шишацкий поселковый совет — входит в состав Шишацкого района Полтавской области Украины.
 Шишацкий район — административная единица в центре Полтавской области Украины.